Rayville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rayville (Illinois)
 Rayville (Louisiana)
 Rayville (Maine)
 Rayville (Maryland)
 Rayville (Missouri)
 Rayville (New York)
 Rayville (Washington)

Siehe auch:
 Raysville